Люк Гинар  () (род. 1958)  — французский шашист. Международный гроссмейстер(1983). Чемпион Франции (1981, 1983, 1985. Участник трёх чемпионатов мира  (1982, 1984, 1986, лучший результат  — 6 место в 1982).

Дебютировал в возрасте 15 лет.

Библиография
Les Dames: le jeu des combinaisons, éd. du Rocher, 1984 (rééd. 1995).

Чемпионы Франции по шашкам
Международные гроссмейстеры по  шашкам
Шашисты Франции